El corm: tija subterrània engruixida que en algunes plantes s'utilitza com teixit de reserva.
 El corm: forma d'organització del cos de les cormòfites (plantes vasculars). El corm constitueix l'eix de les plantes i està format per la rel i el brot i aquest darrer es diferencia en tija i fulles.